Het begrip Energie kan verwijzen naar:
 Energie (schip, 1930, Alphen a/d Rijn)
 Energie, een van de natuurkundige grootheden. Meer specifiek natuurkundige vormen zijn:
 Chemische energie, de totale energie-inhoud van een stof
 Kinetische energie of bewegingsenergie
 Potentiële energie, energie van een voorwerp in een krachtenveld
 Mechanische energie, de som van kinetische en potentiële energie
 Elektrische energie, energie gekoppeld aan het opwekken en gebruiken van elektriciteit
 Donkere energie, energie in het heelal verantwoordelijk voor de versnelling van de uitdijing van het universum
 Energie-impuls-tensor, fysische grootheid van de dichtheid en flux van energie en impuls in ruimte en tijd
 Inwendige energie of interne energie, een vorm van energie die gebonden is aan materie, een thermodynamische grootheid
 Vrije energie, de vrije energie van een systeem, een thermodynamische grootheid
 Verbrandingswarmte of specifieke energie, waarde voor de energie-inhoud van een brandstof
 Energie+, kennisplatform voor energieprofessionals met een technische en beleidsmatige interesse in de verduurzaming van de energievoorziening
 Energie (Nico Haak), een single van Nico Haak uit 1979
 Energie!, een single van Kinderen Voor Kinderen uit 2015
 Energie (Ronnie Flex), een single van Ronnie Flex in samenwerking met Frenna uit 2016

Andere specifieke vormen van energie zijn:
 Accumulated cyclone energy (ACE), de cumulatieve energie van een tropische cycloon
Energie (economie), energie in economische opzicht is die energie die door de mens wordt aangewend om zijn overlevingskansen, comfort en welvaart te vergroten:
 Kernenergie, energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken
 Duurzame energie, energie waarover de mensheid onbeperkt kan beschikken:
 Bio-energie, energie gewonnen uit organisch materiaal
 Blauwe energie, energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater en zoetwater
 Getijdenenergie, energie gewonnen uit verschil in waterhoogte tussen eb en vloed
 Zonne-energie, energie van de zon in de vorm van warmte en licht, met bijv.:
 Thermische zonne-energie is een technologie voor het benutten van zonne-energie voor thermische energie (warmte)
 Passieve zonne-energie, energie uit zonlicht zonder dat daar speciale apparatuur voor nodig is

Zie ook 
 Energiebedrijf
 Energietechniek
 Levenskracht
 Energietransitie